Никола́й Васи́льевич Архи́пов (9 мая 1894 года, село Ругозеро Повенецкого уезда Олонецкой губернии — 14 января 1938 года, Петрозаводск, Карельская АССР) — советский государственный и партийный деятель, Председатель Карельского ЦИКа (1935—1936), Председатель Президиума Верховного Совета Карельской АССР (1936—1937).

Биография 
Родился в крестьянской семье, карел. Получил начальное образование. Трудовую деятельность в качестве сапожника начал в двенадцатилетнем возрасте. В 1909—1912 годах находился под надзором полиции за связи с ссыльными революционерами, размещёнными в то время в Ругозере.

В 1916 году призван в армию. Служил рядовым лейб-гвардейского егерского батальона в Петрограде, участник Февральской революции 1917 года.

Во время Октябрьской революции участвовал в штурме Зимнего дворца.

В феврале 1918 года принимал активное участие в установлении советской власти в родном селе.

После захвата Ругозера белофинскими войсками воевал в партизанском отряде, был тяжело ранен.

После лечения, в 1920 году, окончил Петроградские курсы политработников и был направлен в г. Кемь, где работал председателем уездного исполнительного комитета. В ноябре 1920 года Кемской городской парторганизацией был принят в члены РКП(б).

В 1922 году избран заместителем председателя Карельского областного исполнительного комитета.

В 1922—1924 годах — нарком внутренних дел Автономной Карельской ССР. Избирался делегатом XI Всероссийского и II Всесоюзного съезда Советов (январь-февраль 1924 года).

В 1924—1929 годах — нарком земледелия — заместитель председателя Совета Народных комиссаров Автономной Карельской ССР.

В 1929—1931 годах — председатель правления треста «Кареллес».

В 1931 году назначен постоянным представителем АКССР при ВЦИК РСФСР, член ЦИК СССР.

В 1935 году избран председателем ЦИК АКССР.

С именем Н. В. Архипова связано принятие решений о создании нормативной грамматики, словаря и букваря карельского языка. Николай Васильевич лично перевёл на карельский язык текст Конституции Карельской АССР.

Избирался делегатом XI, XVI, XVII чрезвычайного Всероссийских, II, VII и VIII чрезвычайного съездов Советов.

В октябре 1937 года арестован по «делу Э. А. Гюллинга», расстрелян 14 января 1938 года в Петрозаводске.

Реабилитирован в 1956 году.

Память 
Именем Н. В. Архипова в марте 1982 года названа улица в Петрозаводске.

Примечания

Литература 
 Архипов Н. В. // Очерки истории Карельской организации КПСС. — Петрозаводск, 1974. — С. 534.
 Очерки истории Карелии. В 2 т. Т. 2 / Акад. наук СССР. Петрозав. ин-т яз., лит. и истории; отв. ред. В. И. Машезерский. — Петрозаводск: Карел. кн. изд-во, 1964. — 615 с.: ил. — Из содерж.: Указатель имен (Архипов Н. В.). — С. 563.
 Такала, И. «Дело Гюллинга-Ровио» / И. Такала // Их называли КР: репрессии в Карелии 20-30-х годов. — Петрозаводск, 1992. — С. 34-73.
 Архипов В. «Враг народа»: [Из биографии председателя КарЦИКа Н. В. Архипова] // «Север». — 1995. — № 6. — С. 93—105.
 Народные избранники Карелии: Депутаты высших представительных органов власти СССР, РСФСР, РФ от Карелии и высших представительных органов власти Карелии, 1923—2006: справочник / авт.-сост. А. И. Бутвило. — Петрозаводск, 2006. — 320 с.

Ссылки 
 Имена в истории Карелии. Архипов Н. В.
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991.

Участники Штурма Зимнего дворца
Делегаты XI Всероссийского съезда Советов
Делегаты XVI Всероссийского съезда Советов
Делегаты XVII Всероссийского съезда Советов
Делегаты II Всесоюзного съезда Советов
Делегаты VII Всесоюзного съезда Советов
Делегаты VIII Всесоюзного съезда Советов
Председатели ЦИК Автономной Карельской ССР
Председатели Президиума Верховного Совета Карельской АССР
Члены ЦИК СССР
Партизаны
Казнённые в 1938 году
Расстрелянные в РСФСР

Посмертно реабилитированные в СССР
Руководители государственных органов, репрессированные в СССР